Гамбурд — фамилия. Известные носители:
 Гамбурд, Евгения Яковлевна (урождённая Гольденберг; 1913—1956) — молдавская художница (пейзажист и сценограф).
 Гамбурд, Мириам Моисеевна (род. 1947) — израильский скульптор и график, прозаик.
 Гамбурд, Моисей Ефимович (известен также как Макс Гамбурд; 1903—1954) — бессарабский и молдавский живописец.